Strömsbergs IF är en svensk fotbollsklubb, baserad i Tierp, Uppsala län. Föreningen bildades 3 augusti 1912. Klubben spelar sina hemmamatcher på Strömsbergs IP, Heden i Tierp. Strömsbergs IF är med i Upplands Fotbollförbund.

Säsonger

Noterbara spelare 
 Daniel Leino

Referenser

Externa länkar 
 Strömsbergs IF - Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1912